Сезон НБЛ 1937/38 — стал 1-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 13 команд, которые провели по 9—20 игр в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Акрон Гудиер Уингфутс». В финале «Гудиер Уингфутс» победили в трёх играх команду «Ошкош Олл-Старз».

По ходу регулярного сезона команда «Ричмонд Кинг Клотирс» сменила место прописки, переехав 5 января 1938 года из Ричмонда в Цинциннати, и стала называться «Цинциннати Комеллос».

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Финал Восточного Дивизиона

Акрон Гудиер Уингфутс — Акрон Файрстоун Нон-Скидс 2-0 (26:21, 32:31).

Финал Западного Дивизиона

Ошкош Олл-Старз — Уитинг Кайзер Олл-Американс 2-0 (40:33, 41:38).

Финал НБЛ

Акрон Гудиер Уингфутс — Ошкош Олл-Старз 2-1 (29:28, 31:39, 37:35).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Лерой Эдвардс, Ошкош Олл-Старз
 Новичок года НБЛ: Роберт Кесслер, Индианаполис Каутскис
 Тренер года НБЛ: Клифф Байерс, Акрон Гудиер Уингфутс

 Первая сборная всех звёзд:
 Скотт Армстронг (Форт-Уэйн Дженерал Электрикс)
 Чак Блодорн (Акрон Гудиер Уингфутс)
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Чарли Шипп (Акрон Гудиер Уингфутс)
 Джон Вуден (Уитинг Кайзер Олл-Американс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ховард Кейбл (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Роберт Кесслер (Индианаполис Каутскис)
 Винс Макгоуэн (Уитинг Кайзер Олл-Американс)
 Джек Озберн (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Барт Куинн (Форт-Уэйн Дженерал Электрикс)

Ссылки 
 1937-38 National Basketball League Standings
 1937-38 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1937/1938